Фемили Съркъл Къп 2014 e 42-рото издание на Фемили Съркъл Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2014. Провежда се в американския град Чарлстън от 31 март до 6 април.

Участници на сингъл в основната схема

Поставени тенисистки

Други участници 
Тенисистки, получили Wild Card за участие в основната схема:
  Мелани Уден
  Надя Петрова
  Шелби Роджърс

Тенисистки, преминали квалификациите:
  Грейс Мин
  Сайсай Женг
  Алла Кудрявцева
  Мишел Ларчер де Брито
  Леся Цуренко
  Кики Бертенс
  Белинда Бенчич
  Ярмила Гайдошова

Шампионки

Сингъл 

  Андреа Петкович побеждава  Яна Чепелова с резултат 7–5, 6–2.

Двойки 

  Анабел Медина Гаригес /  Ярослава Шведова побеждават  Чжан Хао-цин /  Чжан Юн-жан с резултат 7–6(7–4), 6–2.

WTA Тур 2014
Фемили Съркъл Къп